Jack (connector), connector d'àudio utilitzat per a la transmissió de so en format analògic
 Registered jack, un estàndard per a interfície física
 Jack (pel·lícula), dirigida per Francis Ford Coppola i protagonitzada per Robin Williams i Diane Lane
 Jack & Jack, duo estatunidenc de pop-rap